Benigno Bossi (Milano, ? – Milano, 472), vescovo e santo
Benigno Bossi, (Varese, 1727 – Parma, 1792), pittore e incisore 
Benigno Bossi (Como, 1788 – Ginevra, 1870), patriota ed esule italiano